Аэропорт Чукурова () — строящийся аэропорт для международных рейсов в районе Тарсус провинции Мерсин в Турции. Тендер на строительство аэропорта, который будет обслуживать провинции Адана и Мерсин, состоялся 15 декабря 2011 года. Срок эксплуатации аэропорта, который будет построен по модели «строительство-эксплуатация-передача» стоимостью 357 миллионов евро, был определен частным сектором как 9 лет, 10 месяцев и 10 дней.

Его строительство планируется завершить 2023 году

Строящиеся аэропорты
Аэропорты Турции